Літерно-цифрове позначення А0, А 0 або А-0 має такі значення:

Географія та топоніміка 
 
 A0 — гейзер Єллоустонського національного парку

Інші значення 
 А0 — формат паперу, визначений стандартом ISO 216, площа якого становить 1 м²

Див. також 
 a0 — математичний символ, що означає Радіус Бора